Mark Hildreth
Hildreth (Nebraska)

Desambiguação